Селевк V Филометор (; ум. 125 до н. э.) — царь Сирии из династии Селевкидов (с 126 до н. э.). Старший сын Деметрия II Никатора и Клеопатры Теи.

Прозвище «Филометор» переводится как «любящий свою мать» и в эллинистической Греции часто означало, что мать выступала регентшей при принце. Клеопатра Тея убила Селевка, когда он попытался претендовать на трон.

Ссылки 

Селевкиды
Цари государства Селевкидов
Правители Азии II века до н. э.
Монархи, убитые во II веке до н. э.
Правители Сирии